Godefridus Raupp, een burgemeester van Tilburg
 August Franciscus Cornelis Maria Raupp, een wethouder in Eindhoven